Parameioneta este un gen de păianjeni din familia Linyphiidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Genuri de păianjeni
Parameioneta